Стриж — багатозначний термін.

Птахи 
 Стриж — птах родини серпокрильцевих. Рід налічує кілька видів, в тому числі:
 Серпокрилець чорний (чорний стриж).

Персоналії 

 Ксенія Стриж (справжнє ім'я — Ксенія Юріївна Волинцева; . 1967) — радянська і російська актриса театру і кіно, радіо-і телеведуча, діджей.
 Стриж Костянтин Олександрович (1887 — ?) — радянський інженерний працівник, доктор наук і професор, інженер-флагман 3-го рангу.

Залізничний транспорт 
 Стриж — швидкісний російський пасажирський поїзд на базі іспанського електропоїзди Talgo 250. У компонуванні для російського ринку необхідне використання окремої тягової одиниці — електровоза або тепловоза.

Інше 
 Ту-141 «Стриж» — радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат.
 «Стриж» — радянський висотний рятувальний скафандр, який входив в комплекс засобів порятунку і життєзабезпечення багаторазового космічного корабля «Буран».
 Стриж — самозарядний пістолет компанії «Arsenal Firearms».
 БРДМ-2 мс «Стриж» — російський варіант модернізації бронемашини БРДМ-2
 Стриж — навчально-тренувальний екраноплан Центрального Конструкторського бюро Р. Е. Алексєєва.
 Стриж — радіопротокол класу LPWAN і російська телекомунікаційна компанія, розробник рішень IoT.

Див. також 
 Стрижі (значення)

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища